Ковран — название географических объектов в России.
 Ковран — село в Тигильском районе Камчатского края.
 Ковран — река на полуострове Камчатка.